Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» — бывшая кондитерская фабрика расположенная на территории России в городе Липецк по улице Доватора, 3-а.

Фабрика принадлежала бывшему Президенту Украины Петру Порошенко, который контролировал фабрику через зарегистрированную на Украине «Центрально-Европейскую кондитерскую компанию», которой принадлежит корпорация Roshen и 99,93 % акций липецкого предприятия. Фабрика производила широкий ассортимент кондитерских изделий. За период с 2013 по 2017 год фабрика перечислила в российский бюджет чуть больше миллиарда рублей. С 2015 года предприятие арестовано. В настоящее время отсутствует в списке производств концерна РОШЕН.

История 
Фабрика была основана в Советском Союзе в 1966 году под названием липецкий Хлебозавод № 4. Изначально выпуская бисквит, печенья, пряники, конфеты «батончики», вафельные сорта конфет с глазированием. В 1976 году она была переименована в булочно-кондитерский комбинат. В 1986 году стала «Липецккондитерагропром», а в 1994 году акционерным обществом ЛИКОНФ.

Фабрика была приобретена Петром Порошенко в 2001 году.

16 апреля 2015 года Басманный районный суд города Москвы принял постановление о взыскании с ОАО «Липецкая кондитерская фабрика „РОШЕН“» 180 млн рублей налоговой задолженности. 24 апреля 2015 года Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации на основании этого постановления наложило арест на имущество Липецкой фабрики. Общая стоимость арестованного имущества оценивается в 2 млрд рублей.

19 апреля 2016 года Липецкая фабрика «Рошен» заплатила 8 млн долларов США налогов в казну Российской Федерации.

20 января 2017 года на официальном сайте компании, объявлено о закрытии подразделения «Рошен» в Липецкой области. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам, — говорится в официальном сообщении корпорации. — Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 г. Как сообщалось неоднократно ранее, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбуждённого уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.. Было уволено 667 сотрудников предприятия, и к концу 2017 года на фабрике числились 72 сотрудника.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Два года без «Рошена». Что осталось от фабрики украинского президента в Липецке
 Петр и шоколадная фабрика: что происходит с липецкой Roshen

Кондитерские предприятия России
Предприятия кондитерской промышленности СССР
Пётр Порошенко
Предприятия Липецка
Рошен